gmina Gorzyce – gmina wiejska, powiat tarnobrzeski, woj. podkarpackie
 gmina Gorzyce – gmina wiejska, powiat wodzisławski, woj. śląskie
dawne gminy:
 gmina Gorzyce – dawna gmina, woj. bydgoskie, zlikwidowana 15 stycznia 1976